Кубок Футбольной лиги 1987/88 (, официальное спонсорское название — Littlewoods Challenge Cup) стал двадцать восьмым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 17 августа 1987 года по 24 апреля 1988 года.

Победу в турнире одержал «Лутон Таун», обыгравший в финальном матче «Арсенал» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Пятый раунд

Матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте RSSSF.com 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1987